Kraby steht für:
 Kraby (Dorf), Dorf in Norwegen

Kraby ist der Familienname folgender Personen:
 Pål Kraby (1932–2009), norwegischer Arbeitgebervorsitzender und Jurist